ХПП:

 Хлебоприёмный пункт или хлебоприёмное предприятие — см. Зерновой элеватор.

 Хлорированный полипропилен — разновидность пластмассы.
 Хорватская партия права — политическая партия правой ориентации в Хорватии.
 Холстопрошивное полотно — нетканый материал, изготавливаемый без привлечения технологий ткачества.
 Холодные пищевые продукты - маркировка на таре.